Мерлин Мерлин-Рис, барон Мерлин-Рис (; 18 декабря 1920, Понтиприт, Уэльс, Великобритания — 5 января 2006, Лондон, Великобритания) — британский государственный деятель, министр внутренних дел Великобритании (1976—1979).

Биография 
Родился в шахтерской семье.

Окончил Голдсмитский колледж в Лондоне, где был президентом студенческого союза (1939—1941). Во время Второй мировой войны служил в составе авиационной эскадрильи Ноттингемского университета Королевских военно-воздушных сил Великобритании. После войны окончил Лондонскую школу экономики и политических наук с присуждением степеней бакалавра и магистра в области экономики.

С 1949 г. на протяжении одиннадцати лет преподавал экономику и историю в частной школе Хэрроу. В эти годы трижды неудачно баллотировался в Палату общин (1955, и дважды в 1959 г. — на всеобщих и дополнительных выборах). С 1959 по 1962 г. являлся членом Института образования Лондонского университета.

На дополнительных выборах 1963 г. был избран в парламент от Лейбористской партии и оставался в Палате общин до всеобщих выборах 1992 г. В 1965—1968 гг. отвечал в министерстве обороны за развитие Аоенно-воздушных сил, с 1968—1970 гг. — сотрудник министерства внутренних дел. В 1972 по 1974 г. являлся теневым министром по делам Северной Ирландии.

Входил в состав правительства страны:
 1974—1976 гг. — министр по делам Северной Ирландии. Свои взгляды на проблему региона он изложил в работе «Северная Ирландия: личный взгляд». Спустя месяц после назначения снял запрет на деятельность протестантской вооружённой группировки Ольстерские добровольческие силы в попытке вовлечь ее представителей в демократический процесс, однако в конечном итоге организация продолжила свою террористическую деятельность на территории Ирландии. И 3 октября 1975 г. она была вновь запрещена,
 1976—1979 гг. — министр внутренних дел Великобритании.

В 1992 г. королевой Елизаветой II ему был пожалован титул барона с именем Мерлин-Рис и он перешел в Палату лордов.

С 1990 г. возглавлял Совет по видеостандартам (VSC), с 1994 по 2002 г. являлся канцлером валлийского Университета Гламоргана.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия «Британника»
 Рис, Мерлин на theguardian.com

Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Министры внутренних дел Великобритании
Министры по делам Северной Ирландии
Кабинет Гарольда Вильсона
Кабинет Джеймса Каллагана
Члены парламента Соединённого Королевства (1964—1966)
Члены парламента Соединённого Королевства (1966—1970)
Члены парламента Соединённого Королевства (1970—1974)
Члены парламента Соединённого королевства (1974)
Члены парламента Соединённого Королевства (1974—1979)
Члены парламента Соединённого Королевства (1979—1983)
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Преподаватели Института образования (Университетский колледж Лондона)
Выпускники Голдсмитов
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики